Мульково — название населённых пунктов в России:

 Мульково — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Мульково — деревня в Чусовском районе Пермского края.